«Де́вочка и дельфи́н» — советский рисованный мультипликационный фильм, поэтический этюд о дружбе девочки и дельфина.

Мультфильм отличает глубокая степень романтики и нравственной чистоты. Использованы великолепное музыкальное оформление и песня, с высокой точностью отражающая смысл сюжета.

Сюжет 
Девочка играет мячиком на берегу моря. Неожиданно большая волна сбивает её с ног и, не умея плавать, она начинает тонуть. И тут появляется дельфин, который спасает девочку. Они подружились. Теперь девочка прибегает к морю, и дельфин учит её плавать. Наступает день, когда девочка начинает плавать совершенно свободно. И вот однажды дельфина поймали люди и отвезли в дельфинарий, чтобы показывать его среди других дрессированных дельфинов. Но дельфин остаётся совершенно безучастным к происходящему вокруг, потому что его стихия — море, и жить без него он не может. Тогда девочка ночью проникает в дельфинарий и, открыв решётки, помогает дельфину выбраться на волю.

Как ни грустно, но дельфину приходится уплыть из этих мест. И девочка, сидя на залитой светом заходящего солнца скале, вглядывается в море, вспоминая, как прекрасно они проводили вместе время и как чудесны и радостны были эти встречи…

Песня 
В мультфильме звучит песня «Говорят дельфины» в исполнении Ольги Рождественской, которая также является основной музыкальной темой фильма.

Рождественская во время записи никак не могла спеть тот вариант, который понравился бы Розалии Зельме. В конечном итоге Зельма сжалилась над девочкой и попросила её спеть так, как ей самой будет удобно. И именно этот вариант понравился Зельме и стал окончательной версией, звучащей в мультфильме.

Создатели 

 Создатели приведены по титрам мультфильма.

Издания на DVD 
Мультфильм неоднократно выпускался на DVD в сборниках мультфильмов:
 «Тайна игрушек» Сборник мультфильмов (Крупный план)
 «Для самых маленьких» Сборник мультфильмов (ИДДК)

Влияние на культуру 
В СССР были изданы календарики с изображением сюжета из мультфильма, а также набор из 7 цветных открыток Девочка и дельфин издательства «Бюро пропаганды советского киноискусства» (1980, по мультфильму «Девочка и дельфин»).

Ссылки 
 
 Сайт мультфильма
 Мультфильм на Мультс. СПб.ру

См. также 
 Подводные береты (мультфильм)
Рисованные мультфильмы СССР 1979 года
Мультфильмы ТО «Экран»
Мультфильмы о морских обитателях
Мультипликационные телефильмы СССР
Мультфильмы с музыкой Эдуарда Артемьева